Brezno (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško
Brezno (Podvelka), een plaats in de Sloveense gemeente Podvelka
Brezno (gemeente), een gemeente in de Slowaakse regio Banská Bystrica,
Březno (okres Chomutov), een gemeente in de Tsjechische okres Chomutov
Březno (okres Mladá Boleslav), een gemeente in de Tsjechische okres Mladá Boleslav